Финали на WTA 2014 е заключителният тенис турнир за най-добрите осем тенисистки и най-добрите осем двойки от Световната ранглиста за жени. Това е 44-то издание за сингъл и 39-о за двойки. Провежда се в Сингапур от 17 до 26 октомври.

Точки и награден фонд 
Наградният фонд на Финали на WTA 2014 е $6 500 000.

 1 RR означава парите или точките, спечелени в груповата фаза.

Участнички на сингъл

Сингъл 
Серина Уилямс триумфира за трета поредна година, след като отстранява Симона Халеп във финалния двубой с 6 – 3, 6 – 0.

Тенисистки

Резерви

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Червена група

Бяла група

Участнички на двойки

Двойки 
Сие Шу-вей и Пън Шуай са шампионките от 2013 г., но те губят от Кара Блек и Саня Мирза във финала, 1 – 6, 0 – 6.

Тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Демонстративен турнир за изгряващи звезди 
Това е тенис събитие, проведено от 17 до 21 октомври 2014 г. Четири тенисистки на възраст до 23 години са избрани чрез гласуване от фенове – две от Азиатско-тихоокеанския регион и две от останалата част на света. Тенисистките са Зарина Дияс и Джън Сайсай от Азиатско-тихоокеанския регион; Моника Пуиг и Шелби Роджърс са другите две.

Тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Групова фаза

Вижте също 
 Гаранти Коза Турнир на шампионките 2014
 WTA Тур 2014

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2014